Kajana – nome svedese di Kajaani, città della provincia di Oulu (Finlandia)
Kajana – località del distretto del Sipaliwini (Suriname)
Kajana – circoscrizione del distretto di Buhigwe (Tanzania)